Ruhland bezeichnet folgende Verwaltungseinheiten:

 Ruhland, eine Stadt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz im Süden des Landes Brandenburg
 Amt Ruhland, ein Amt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz im Süden des Landes Brandenburg

Ruhland ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Ruhland (1860–1914), deutscher Landwirt, Nationalökonom und Agrarpolitiker
 Jean Ruhland (1834–1907), Bürgermeister, Unternehmer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Johannes Ruhland OSB (1905–1981), Abt der Benediktinerabtei St. Stephan in Augsburg
 Johannes Ruhland (* 1953), Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Jena
 Karin Schmidt-Ruhland (* 1958), deutsche Produktdesignerin und Hochschullehrerin
 Karl-Heinz Ruhland (* 1938), ehemaliger Terrorist der Rote Armee Fraktion (RAF)
 Konrad Ruhland (1932–2010), Musikhistoriker, Musikpädagoge, Dirigent und Musikherausgeber
 Marius Ruhland (* 1975), deutscher Filmkomponist
 Tatjana Ruhland (* 1972), deutsche Flötistin
 Volker Ruhland (1949–2021), deutscher Historiker 
 Wilhelm Ruhland (1878–1960), deutscher Botaniker und Pflanzenzüchter

Ruhland ist der Name folgender Unternehmen:
 Ruhland Verlag, deutscher Verlag

Siehe auch: 
 Ruland
 Ruhlands